Невельск — город в Сахалинской области, административный центр Невельского городского округа.
 Невельск — морской порт в городе Невельск.
 Невельск — железнодорожная станция в одноимённом городе.